, также известная по своему второму правлению как  — 46-я и 48-я императрица Японии согласно традиционно принятой последовательности императоров. Шестая из восьми правящих императриц и одна из двух правителей в истории Японии с двумя периодами царствования (другим была 35-я и 37-я императрица Когёку/Саймэй (594—661)).

Традиционная биография 
После отречения императора Сёму и ухода в религию, императрицей в 749 г. стала его дочь Кокэн. В 758 году императрица Кокэн отреклась в пользу Дзюннина, внука Тэмму. Она отошла в тень, но продолжала пользоваться властью.

Девизы правления 
Императрица правила под следующими девизами:
 в первый период царствования (под именем Кокэн):
 Тэмпё-кампо (749)
 Тэмпё-сёхо (749—757)
 Тэмпё-ходзи (757—765)

 во второй период царствования (под именем Сётоку):
 Тэмпё-ходзи (757—765)
 Тэмпё-дзинго (765—767)
 Дзинго-кэйун (767—770)

Императрица Кокэн/Сётоку в массовой культуре 
Манга
 Матико Сатонака, 
 Нацуно Киёхара,  (1988—1989)
 Масами Идзава, 『悲しき女帝 許されざる恋-道鏡事件の真相-』

Книги
 Масахиро Мита,  (1999)

Телесериалы
 Tokyo Broadcasting System Television — 『唐招提寺1200年の謎 天平を駆けぬけた男と女たち』 (2009) — в гл. роли 
 NHK Osaka —  (2010) — в гл. роли

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

См. также 
 Докё

Правители Азии VIII века
 04
Царствовавшие императрицы Японии
Умершие от оспы